Гурмукхи () — двадцать третий блок стандарта Юникод. Содержит символы письменности гурмукхи для записи языка панджаби в Индии.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ГурмукхиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A0x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A01: GURMUKHI SIGN ADAK BINDI" | ਁ
| title="U+0A02: GURMUKHI SIGN BINDI" | ਂ
| title="U+0A03: GURMUKHI SIGN VISARGA" | ਃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A05: GURMUKHI LETTER A" | ਅ
| title="U+0A06: GURMUKHI LETTER AA" | ਆ
| title="U+0A07: GURMUKHI LETTER I" | ਇ
| title="U+0A08: GURMUKHI LETTER II" | ਈ
| title="U+0A09: GURMUKHI LETTER U" | ਉ
| title="U+0A0A: GURMUKHI LETTER UU" | ਊ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A0F: GURMUKHI LETTER EE" | ਏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A1x
| title="U+0A10: GURMUKHI LETTER AI" | ਐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A13: GURMUKHI LETTER OO" | ਓ
| title="U+0A14: GURMUKHI LETTER AU" | ਔ
| title="U+0A15: GURMUKHI LETTER KA" | ਕ
| title="U+0A16: GURMUKHI LETTER KHA" | ਖ
| title="U+0A17: GURMUKHI LETTER GA" | ਗ
| title="U+0A18: GURMUKHI LETTER GHA" | ਘ
| title="U+0A19: GURMUKHI LETTER NGA" | ਙ
| title="U+0A1A: GURMUKHI LETTER CA" | ਚ
| title="U+0A1B: GURMUKHI LETTER CHA" | ਛ
| title="U+0A1C: GURMUKHI LETTER JA" | ਜ
| title="U+0A1D: GURMUKHI LETTER JHA" | ਝ
| title="U+0A1E: GURMUKHI LETTER NYA" | ਞ
| title="U+0A1F: GURMUKHI LETTER TTA" | ਟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A2x
| title="U+0A20: GURMUKHI LETTER TTHA" | ਠ
| title="U+0A21: GURMUKHI LETTER DDA" | ਡ
| title="U+0A22: GURMUKHI LETTER DDHA" | ਢ
| title="U+0A23: GURMUKHI LETTER NNA" | ਣ
| title="U+0A24: GURMUKHI LETTER TA" | ਤ
| title="U+0A25: GURMUKHI LETTER THA" | ਥ
| title="U+0A26: GURMUKHI LETTER DA" | ਦ
| title="U+0A27: GURMUKHI LETTER DHA" | ਧ
| title="U+0A28: GURMUKHI LETTER NA" | ਨ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A2A: GURMUKHI LETTER PA" | ਪ
| title="U+0A2B: GURMUKHI LETTER PHA" | ਫ
| title="U+0A2C: GURMUKHI LETTER BA" | ਬ
| title="U+0A2D: GURMUKHI LETTER BHA" | ਭ
| title="U+0A2E: GURMUKHI LETTER MA" | ਮ
| title="U+0A2F: GURMUKHI LETTER YA" | ਯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A3x
| title="U+0A30: GURMUKHI LETTER RA" | ਰ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A32: GURMUKHI LETTER LA" | ਲ
| title="U+0A33: GURMUKHI LETTER LLA" | ਲ਼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A35: GURMUKHI LETTER VA" | ਵ
| title="U+0A36: GURMUKHI LETTER SHA" | ਸ਼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A38: GURMUKHI LETTER SA" | ਸ
| title="U+0A39: GURMUKHI LETTER HA" | ਹ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A3C: GURMUKHI SIGN NUKTA" | ਼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A3E: GURMUKHI VOWEL SIGN AA" | ਾ
| title="U+0A3F: GURMUKHI VOWEL SIGN I" | ਿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A4x
| title="U+0A40: GURMUKHI VOWEL SIGN II" | ੀ
| title="U+0A41: GURMUKHI VOWEL SIGN U" | ੁ
| title="U+0A42: GURMUKHI VOWEL SIGN UU" | ੂ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A47: GURMUKHI VOWEL SIGN EE" | ੇ
| title="U+0A48: GURMUKHI VOWEL SIGN AI" | ੈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A4B: GURMUKHI VOWEL SIGN OO" | ੋ
| title="U+0A4C: GURMUKHI VOWEL SIGN AU" | ੌ
| title="U+0A4D: GURMUKHI SIGN VIRAMA" | ੍
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A5x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A51: GURMUKHI SIGN UDAAT" | ੑ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A59: GURMUKHI LETTER KHHA" | ਖ਼
| title="U+0A5A: GURMUKHI LETTER GHHA" | ਗ਼
| title="U+0A5B: GURMUKHI LETTER ZA" | ਜ਼
| title="U+0A5C: GURMUKHI LETTER RRA" | ੜ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A5E: GURMUKHI LETTER FA" | ਫ਼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A6x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0A66: GURMUKHI DIGIT ZERO" | ੦
| title="U+0A67: GURMUKHI DIGIT ONE" | ੧
| title="U+0A68: GURMUKHI DIGIT TWO" | ੨
| title="U+0A69: GURMUKHI DIGIT THREE" | ੩
| title="U+0A6A: GURMUKHI DIGIT FOUR" | ੪
| title="U+0A6B: GURMUKHI DIGIT FIVE" | ੫
| title="U+0A6C: GURMUKHI DIGIT SIX" | ੬
| title="U+0A6D: GURMUKHI DIGIT SEVEN" | ੭
| title="U+0A6E: GURMUKHI DIGIT EIGHT" | ੮
| title="U+0A6F: GURMUKHI DIGIT NINE" | ੯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0A7x
| title="U+0A70: GURMUKHI TIPPI" | ੰ
| title="U+0A71: GURMUKHI ADDAK" | ੱ
| title="U+0A72: GURMUKHI IRI" | ੲ
| title="U+0A73: GURMUKHI URA" | ੳ
| title="U+0A74: GURMUKHI EK ONKAR" | ੴ
| title="U+0A75: GURMUKHI SIGN YAKASH" | ੵ
| title="U+0A76: GURMUKHI ABBREVIATION SIGN" | ੶
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания